Разделяй и властвуй:
 Разделяй и властвуй (политика) — политический принцип.
 Разделяй и властвуй (информатика) — парадигма разработки алгоритмов.